Eskilstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Eskilstrup (Kongsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kongsted Sogn, Faxe Kommune
 Eskilstrup – en bebyggelse og et ejerlav i Eskilstrup Sogn, Guldborgsund Kommune
 Eskilstrup (Skovby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skovby Sogn, Nordfyns Kommune
 Eskilstrup (Sneslev Sogn) – en bebyggelse, et ejerlav og en landbrugsejendom i Sneslev Sogn, Ringsted Kommune
 Eskilstrup (Søllinge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Søllinge Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Eskilstrup (Vig Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vig Sogn, Odsherred Kommune